

Astronomia
1022 Olympiada - asteroide della fascia principale

Geografia
Olympiada - comunità del comune di Aristotelis (Macedonia Centrale, Grecia)
Olympiada - villaggio nel comune di Eordea (Macedonia Occidentale, Grecia)
Olympiada - comunità nel comune di Elassona (Tessaglia, Grecia)

Altro
Olympiada - traghetto
Olympiada Patrasso - società polisportiva